6. Armee – unità militare del Deutsches Heer, operante nella prima guerra mondiale per l'Impero tedesco
6. Armee – unità militare della Wehrmacht, costituita durante la seconda guerra mondiale nella Germania nazista